Sioux County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sioux County (Iowa)
 Sioux County (Nebraska)
 Sioux County (North Dakota)